Йосиас Филип Гофман, также Сиас Гофман (;  — , ферма Слооткрааль, район Вепенер, Оранжевое Свободное государство) — бурский политический и государственный деятель. Председатель Временного правительства (23 февраля-29 марта 1854 года) и — впоследствии — первый президент Оранжевого Свободного государства.

Биография

У власти 
Из семьи буров-переселенцев. Был одним из представителей Смитфильдского района и лидером в коллективе буров, подписавшем 23 февраля 1854 года Конвенцию Оранжевой реки с британцами.

После подписания конвенции Гофман был назначен председателем Временного правительства. В течение нескольких месяцев его должность несколько раз менялась. Так, с 29 марта по 18 апреля года Гофман числился председателем Фольксраада (бурского парламента), а с 18 апреля по 15 июня — и. о. президента новообразованного Оранжевого Свободного государства. Наконец, 15 июня он официально стал полноправным президентом страны.

Как Хоффман, так и его государственный секретарь Якобус Грюнендаль были инвалидами, по причине чего их правительство получило насмешливое прозвище «правительство инвалидов».

Отставка 
Президентство Гофмана продлилось менее года, оборвавшись в результате политического инцидента. Однажды Гофман подарил вождю народа басуто, с которым буры находились в крайне напряжённых отношениях, Мошвешве I, бочонок пороха, и скрыл это от Фольксраада. Когда о случившемся стало известно бурам, возмущение, вызванное не столь самим фактом дарения, сколько сокрытием его от Фольксраада, заставило Гофмана уйти в отставку. Это произошло 10 февраля 1855 года, после чего главой государства на некоторое время стал и. о. президента, а 27 августа новым президентом Оранжевого государства был назначен Якобус Николас Бошофф.

Гофман умер на своей ферме Слоткрааль на территории Оранжевого Свободного государства 13 октября 1879 года.

Примечания

Ссылки 
 

Государственный президент Оранжевого Свободного Государства